

Codici 
 VCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Victoria (Texas) (Stati Uniti)

Meccanica
VCT, (Variable Camshaft Timing) – sistema di variazione della fasatura delle valvole della Ford